Loggerheads – amerykański dramat
 Loggerheads – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Loggerheads – miejscowość w Denbighshire (Walia)
 Szaleni wikingowie – (ang. Loggerheads)